Појам Бараково може да се односи на:
 Бараково (Демир Хисар), село у општини Демир Хисар, Северна Македонија
 Бараково (Кочериново), село у општини Кочериново, Ћустендилска област, Бугарска